Описание жизни Иисуса Христа в соответствии с Новым Заветом, и вообще с христианской точки зрения, было частой темой в кинематографе практически с момента его появления. Как бы там ни было, Иисус Христос является одним из самых популярных киноперсонажей.

Немое кино 
Уже в 1898 году жизнь Иисуса была представлена на экран Жоржем Ато и Луи Люмьером в фильме под названием «Жизнь и страдания Иисуса Христа» (). В том же году Ричард Холламан (), владелец музея восковых фигур, представил другую версию жизни Иисуса Христа, под руководством режиссёра Генри Винцента () на крыше Нью-Йоркского центрального отеля Гранд Палас. Премьера фильма под названием «Инсценировка страданий Христа в Обераммергау» () в сопровождении музыкального аккомпанемента и большого хора имела большой успех.

Не могла остаться в стороне и киностудия Пате, которая в 1902 году при участии Фернана Зекки и Люсьена Нонге сняла фильм «Жизнь и страдания Господа нашего Иисуса Христа» (), состоящий из 18 эпизодов, каждый из которых посвящён какой-либо сцене из жизни Христа. Хотя эти фильмы о жизни Иисуса Христа состояли по большей части из статических изображений произведений искусства, они представляют собой значительный шаг вперёд в развитии полнометражного кинематографа. Выпущенная в 1905 году картина Пате показывала известные произведения живописи кадр за кадром, чтобы лучше передать ощущение реальности описываемых событий. Этот фильм имел постоянный успех и показывался в прокате вплоть до 1925 года.

Фильмография

Фильмы XIX века

Фильмы XX века

Фильмы XXI века

Сериалы

Примечания

Ссылки 
 Каталог христианских фильмов
 Христианский торрент трекер
 Каталог фильмов об Иисусе Христе
 Фильмы об Иисусе Христе